«Cold» — промосингл американской поп-рок-группы Maroon 5 при участии Future в поддержку их шестого студийного альбома Red Pill Blues. Впоследствии песня появилась на альбоме только в качестве бонус-трека.

Видеоклип к песне снимался в декабре 2016 года в Лос-Анджелесе; клип вышел 15 февраля на сервисе Vevo. В клипе снялась супруга Адама Левина Бехати Принслу. Режиссёром видео стал Рич Ли. Летом 2017 года клип набрал 100 миллионов просмотров.

Первое живое исполнение песни на телевидении состоялось 15 февраля 2017 года на Шоу Эллен Дедженерес, в марте 2017 года они исполнили «Cold» в эфире шоу Джимми Фэллона.

Список композиций

Позиции в чартах

Сертификации

Хронология издания

Примечания

Ссылки 

Песни 2017 года
Песни Maroon 5
Синглы Interscope Records
Песни Фьючера